Cibis ist der Familienname folgender Personen:

 Andrzej Cibis (* 1987), Tanzsportler und Tanzsporttrainer
 Anne Cibis (* 1985), deutsche Leichtathletin
 Bernd Cibis (1922–1988), deutscher Schriftsteller
 Bernhard Cibis (1946–2002), deutscher Objektkünstler, Maler, Zeichner und Grafiker
 Kurt Cibis (1922–2005), deutscher Numismatiker
 Paul Cibis (* 20. Jh.), deutscher Konzertpianist, Bruder von Robert Cibis
 Robert Cibis (* 1973), deutscher Filmregisseur, Bruder von Paul Cibis